Le nom Shahed (en farsi : شاهد , « témoin ») peut faire référence à différents équipements militaires iraniens :

 Shahed 129, drone aérien de combat iranien ;
 Shahed 136, drone kamikaze fabriqué par l'Iran ;
 Shahed 171, drone aérien de reconnaissance iranien ;
 Shahed 285, hélicoptère d'attaque et de reconnaissance iranien.